maczuga (broń)
 maczugi (gimnastyka)
 maczuga skalna – zobacz np. Maczuga Herkulesa
 wzgórze 262 (Mont Ormel), tzw. "Maczuga"